El Torneig d'Acapulco 2018, conegut oficialment com a Abierto Mexicano Telcel 2018, és un esdeveniment tennístic disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 500 del circuit ATP masculí i als International Tournaments del circuit WTA femení. La 25a edició del torneig es va disputar entre el 26 de febrer i el 3 de març de 2018 al Princess Mundo Imperial d'Acapulco, Mèxic.

Tan la tennista ucraïnesa Lesia Tsurenko com la parella masculina formada per l'escocès Jamie Murray i el brasiler Bruno Soares van reeditar el títol aconseguit en l'edició anterior.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 
 
 

2018
ATP World Tour 2018
WTA Tour 2018